Дмитрий Мордвинов:
 Мордвинов, Дмитрий Михайлович (1773—1848) — генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года.
 Мордвинов, Дмитрий Сергеевич (1820—1894) — генерал-адъютант, директор канцелярии Военного министерства, член Военного совета Российской империи.